Вербик () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вербик, Пэт (род. 1964) — бывший канадский хоккеист, нападающий.
 Вербик, Тоня (род. 1977) — канадская спортсменка (борьба), двукратная серебряная призерка олимпийских игр 2004 и 2012 годов. См. также 
 Вербек